

Geografia
 Eichhorst – frazione del comune di Friedland del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Eichhorst – centro abitato nel comune di Schorfheide del Brandeburgo, in Germania

Persone
 Anja Eichhorst – ex nuotatrice tedesca
 Franz Eichhorst – pittore e incisore tedesco
 Hermann Eichhorst – patologo e medico svizzero naturalizzato tedesco
 Rich Eichhorst – ex cestista, arbitro di pallacanestro e arbitro di football americano statunitense